Riley Jack Tufte (né le  à Coon Rapids dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Tufte a disputé 2 saisons avec le Force de Fargo dans l'USHL. Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2016, il est sélectionné au  tour, en  position, par les Stars de Dallas.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Force de Fargo || USHL ||7 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Force de Fargo || USHL ||27 ||10 ||14 ||24 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC ||37 ||9 ||7 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC ||42 ||16 ||13 ||29 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Université de Minnesota-Duluth || NCHC ||42 ||9 ||10 ||19 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas || LAH || 53|| 3||12 ||15 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 36|| 3||6 ||9 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-20222 || Stars de Dallas || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH ||54 ||10 ||10 ||20 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Défi mondial -17 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille d'argent 
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en avril 1998
Naissance dans le comté d'Anoka
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth